Rácz Zsófia (Győr, 1988. december 28. –) válogatott magyar labdarúgó, középpályás. Az ETO FC Győr labdarúgója és utánpótlás edzője.

Pályafutása

Klubcsapatban
A Fészek Csempebolt csapatában kezdte a labdarúgást. 2006-ban szerződött a Viktória FC csapatához. A szombathelyi csapattal egyszeres magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes. 2012 nyarán a német másodosztályú 1. FC Lübars együtteséhez szerződött. 2016–17-ben az MSV Duisburg, 2017–18-ban a holland PSV Eindhoven labdarúgója volt. 2018-ban hazatért és két évig a Viktória–Haladás színeiben szerepelt. 

2020 júliusában az Astra keretéhez csatlakozott, de 10 meccs után a 2020–21-es bajnokság téli szünetében bejelentette távozását és az ETO FC Győr csapatához szerződött.

A válogatottban
2007 óta 113 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és tíz gólt szerzett. 2020 márciusában részt vett a Alanyában rendezett Török-kupán.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2008–09
 2.: 2004–05, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12
 Magyar kupa
 győztes: 2008, 2009, 2011
 döntős: 2012

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 

1988-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Győriek
Labdarúgó-középpályások
A Fészek Csempebolt NFK labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
Az 1. FC Lübars női labdarúgói
Az MSV Duisburg női labdarúgói
A PSV Eindhoven női labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói
A Győri ETO női labdarúgói